A Trip to Chinatown – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Selig-Hoyt Comedies
A Trip to Chinatown – film del 1926 diretto da Robert P. Kerr